Тияс и Тиас:
 Тияс - населенный пункт провинции Хомс в Сирии
 Тияс - авиабаза ВВС Сирии

Существует также созвучное написание:
 Тиас